Odo kan syfta på:

 Odo – ett mansnamn samt personer med namnet
 Odo (djur) – släkte av spindlar